PMF peut désigner :
 un surnom commun de Pierre Mendès France (1907-1982), homme politique français.
 le Centre Pierre-Mendès-France
 un surnom donné aux établissements scolaires portant le nom de Pierre Mendès-France, le lycée Pierre-Mendès-France, lycée français à Tunis par exemple
 Le Parti des musulmans de France
 le sigle anglophone pour Peptide Mass Fingerprinting, c'est-à-dire  (ou empreinte peptidique massique), méthode d'analyse de protéines par spectrométrie de masse 
 le sigle anglophone pour Probable Maximum Flood.  
 l’abréviation de « pauvre mec frustré », terme employé par Neil Strauss dans son livre The Game (traduit).
 l'abréviation pour les médicaments à prescription médicale facultative.
 l'abréviation du site PayMyFiles.
 l'abréviation de Pardon My French.